Långsjön är ett namn på flera olika sjöar:

Sverige 
I Sverige finns omkring 65 sjöar med namnet. Störst av dessa är Långsjön (Vårdinge socken, Södermanland) i Trosa kommun och Långsjön (Hallingebergs socken, Småland) i Vimmerby kommun, båda vardera 7 kvadratkilometer i yta. Eller 5,38 km² respektive 7,54 km² enligt våra artiklar.

Blekinge 
Långsjön, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun,  (4 ha)

Halland 
Långsjön (Enslövs socken, Halland), sjö i Halmstads kommun, 
Långsjön (Knäreds socken, Halland), sjö i Laholms kommun,  (11,3 ha)

Småland 
Långsjön (Höreda socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (6,67 ha)
Långsjön (Ingatorps socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (7,36 ha)
Långsjön (Ås socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (16,5 ha)
Långsjön (Åsenhöga socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun, 
Långsjön (Vena socken, Småland, 637159-151272), sjö i Hultsfreds kommun,  (13,1 ha)
Långsjön (Vena socken, Småland, 637969-150675), sjö i Hultsfreds kommun,  (11,1 ha)
Långsjön (Gränna socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (15,5 ha)
Långsjön (Döderhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Långsjön (Misterhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun,  (7,5 ha)
Långsjön (Byarums socken, Småland, 637867-139161), sjö i Vaggeryds kommun,  (7,59 ha)
Långsjön (Byarums socken, Småland, 638661-140090), sjö i Vaggeryds kommun,  (8,73 ha)
Långsjön (Djursdala socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (17,5 ha)
Långsjön (Södra Vi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (8,42 ha)
Långsjön (Gladhammars socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (19,4 ha)
Långsjön (Hallingebergs socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (7,54 km²)
Långsjön (Västra Eds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (13,3 ha)
Långsjön (Gärdserums socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (75,1 ha)

Västergötland 
Långsjön (Eggvena socken, Västergötland), sjö i Herrljunga kommun och Vårgårda kommun,  (16,4 ha)
Långsjön (Mölltorps socken, Västergötland), sjö i Karlsborgs kommun och Tibro kommun,  (5,77 ha)
Långsjön (Tiveds socken, Västergötland), sjö i Laxå kommun, 
Långsjön (Stora Lundby socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun,  (12,5 ha)
Långsjön (Tranemo socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,

Östergötland 
Långsjön (Malexanders socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun,  (21,7 ha)
Långsjön (Hällestads socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (8,05 ha)
Långsjön (Regna socken, Östergötland, 653504-148736), sjö i Finspångs kommun,  (6,6 ha)
Långsjön (Regna socken, Östergötland, 653993-149012), sjö i Finspångs kommun och Örebro kommun,  (21,9 ha)
Långsjön (Skedevi socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (24,9 ha)
Långsjön (Horns socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (16,2 ha)
Långsjön (Kisa socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (93,7 ha)
Långsjön (Norra Vi socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun och Ydre kommun,  (28,3 ha)
Långsjön (Tjärstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (58,9 ha)
Nedre Långsjön, sjö i Kinda kommun och Linköpings kommun,  (10,9 ha)
Övre Långsjön, sjö i Kinda kommun,  (20,9 ha)
Långsjön (Västra Eneby socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (11 ha)
Lilla Långsjön, sjö i Motala kommun,  (5,13 ha)
Stora Långsjön, sjö i Motala kommun,  (7,94 ha)
Långsjön (Godegårds socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (8,22 ha)
Långsjön (Simonstorps socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (12,3 ha)
Långsjön (Sunds socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun,  (11,9 ha)

Södermanland 
Långsjön (Näshulta socken, Södermanland), sjö i Eskilstuna kommun, 
Långsjön (Västermo socken, Södermanland), sjö i Eskilstuna kommun, 
Långsjön (Dunkers socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (9,68 ha)
Långsjön (Forssa socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (4,4 ha)
Långsjön (Lilla Malma socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (10,2 ha)
Långsjön (Frustuna socken, Södermanland, 654151-158271), sjö i Gnesta kommun,  (22,2 ha)
Långsjön (Frustuna socken, Södermanland, 654661-158394), sjö i Gnesta kommun,  (23,9 ha)
Långsjön (Frustuna socken, Södermanland, 655593-158645), sjö i Gnesta kommun,  (32,7 ha)
Långsjön (Gåsinge-Dillnäs socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun, 
Långsjön, Älvsjö, sjö i Huddinge kommun,  (28,1 ha)
Långsjön, Hanveden, sjö i Huddinge kommun,  (7,27 ha)
Långsjön (Floda socken, Södermanland, 654866-152628), sjö i Katrineholms kommun,  (5,43 ha)
Långsjön (Floda socken, Södermanland, 655159-153675), sjö i Katrineholms kommun, 
Långsjön (Floda socken, Södermanland, 655639-152362), sjö i Katrineholms kommun,  (24,1 ha)
Långsjön (Nacka socken, Södermanland), sjö i Nacka kommun,  (7,7 ha)
Långsjön (Taxinge socken, Södermanland), sjö i Nykvarns kommun och Strängnäs kommun,  (42,8 ha)
Långsjön (Tveta socken, Södermanland), sjö i Nykvarns kommun och Södertälje kommun,  (73,1 ha)
Långsjön (Runtuna socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun,  (30,2 ha)
Långsjön (Ösmo socken, Södermanland), sjö i Nynäshamns kommun,  (29,8 ha)
Långsjön, tidigare namn på Sicklasjön i kommunerna Nacka och Stockholm,  (13,4 ha)
Långsjön (Åkers socken, Södermanland), sjö i Strängnäs kommun,  (59,1 ha)
Långsjön (Vårdinge socken, Södermanland), sjö i Södertälje kommun och Trosa kommun,  (5,38 km²)
Väsby-Långsjö, sjö i Södertälje kommun,  (3,3 ha)

Närke 
Långsjön (Askersunds socken, Närke, 652412-143738), sjö i Askersunds kommun,  (67,4 ha)
Långsjön (Askersunds socken, Närke, 652832-144015), sjö i Askersunds kommun,  (15,7 ha)
Långsjön (Askersunds socken, Närke, 653388-144056), sjö i Askersunds kommun, 
Långsjön (Hammars socken, Närke), sjö i Askersunds kommun, 
Långsjön (Lerbäcks socken, Närke, 653088-146216), sjö i Askersunds kommun,  (77,7 ha)
Långsjön (Lerbäcks socken, Närke, 653254-145111), sjö i Askersunds kommun,

Västmanland 
Långsjön (Linde socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun, 
Långsjön (Västerfärnebo socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun och Sala kommun,  (1,74 km²)
Långsjöns visentpark, var en 1924-1939 brukad park för uppfödning av visenter, invid Långsjön (Västerfärnebo socken, Västmanland) i Sala kommun.
Långsjön (Sura socken, Västmanland), sjö i Surahammars kommun,  (81,4 ha)

Uppland 
Långsjön (Nora socken, Uppland), sjö i Heby kommun,  (15,4 ha)
Långsjön (Estuna socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (6,32 ha)
Gavel-Långsjön, sjö i Norrtälje kommun,  (5,27 km²)
Långsjön (Frötuna socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun, 
Ubby-Långsjön, sjö i Norrtälje kommun,  (1,1 km²)
Långsjön (Häverö socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (17,9 ha)
Långsjön (Riala socken, Uppland, 661319-164670), sjö i Norrtälje kommun och Vallentuna kommun,  (64,9 ha)
Långsjön (Riala socken, Uppland, 661769-165325), sjö i Norrtälje kommun,  (21,7 ha)
Långsjön, Rimbo, sjö söder om Rimbo samhälle i Norrtälje kommun,  (2 km²)
Långsjön (Almunge socken, Uppland), sjö i Uppsala kommun,  (54,9 ha)
Långsjön (Björklinge socken, Uppland), sjö i Uppsala kommun,  (2,46 km²)
Långsjön (Faringe socken, Uppland), sjö i Uppsala kommun,  (32,2 ha)
Långsjön (Rasbo socken, Uppland), sjö i Uppsala kommun,  (98,9 ha)
Långsjön (Össeby-Garns socken, Uppland), sjö i Vallentuna kommun och Österåkers kommun,  (12,1 ha)
Långsjön (Österåkers socken, Uppland), sjö i Österåkers kommun,  (33,7 ha)
Långsjön (Hargs socken, Uppland), sjö i Östhammars kommun,

Värmland 
Långsjön (Arvika socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (26,4 ha)
Långsjön (Kroppa socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun och Storfors kommun,  (73,2 ha)
Långsjön (Grums socken, Värmland), sjö i Grums kommun,  (4,22 km²)
Långsjön (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (31 ha)
Långsjön (Lekvattnets socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (22,5 ha)

Dalarna 
Långsjön (By socken, Dalarna, 667418-153338), sjö i Avesta kommun,  (12,9 ha)
Långsjön (By socken, Dalarna, 668930-154099), sjö i Avesta kommun,  (31,2 ha)
Långsjön (By socken, Dalarna, 669487-153225), sjö i Avesta kommun,  (3 ha)
Myggbo-Långsjön, sjö i Avesta kommun,  (3 ha)
Västansjö och Långsjö – en av SCB definierad, avgränsad och namnsatt småort i Borlänge kommun, Dalarnas län, 
Långsjön (Silvbergs socken, Dalarna, 668603-147037), sjö i Borlänge kommun och Säters kommun,  (17,2 ha)
Långsjön (Stora Tuna socken, Dalarna, 669101-146841), sjö i Borlänge kommun och Ludvika kommun,  (70,8 ha)
Långsjön (Stora Tuna socken, Dalarna, 669953-148392), sjö i Borlänge kommun,  (15,7 ha)
Långsjön (Stora Tuna socken, Dalarna, 670310-146696), sjö i Borlänge kommun,  (15,7 ha)
Långsjön (Stora Tuna socken, Dalarna, 671101-147581), sjö i Borlänge kommun, 
Långsjön (Stora Tuna socken, Dalarna, 671266-147186), sjö i Borlänge kommun,  (9,89 ha)
Långsjön (Gagnefs socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun,  (20,6 ha)
Bastmor-Långsjön, sjö i Hedemora kommun,  (5,38 ha)
Långsjön (Garpenbergs socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 
Långsjön (Husby socken, Dalarna, 669848-152446), sjö i Hedemora kommun,  (11,3 ha)
Långsjön (Husby socken, Dalarna, 671260-151758), sjö i Hedemora kommun,  (10,2 ha)
Långsjön (Husby socken, Dalarna, 671915-151694), sjö i Hedemora kommun och Säters kommun,  (40,2 ha)
Långsjön (Åls socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun, 
Knopp-Långsjön, sjö i Ljusdals kommun och Orsa kommun,  (25,8 ha)
Långsjön (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Långsjön (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (37,5 ha)
Långsjön (Solleröns socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (13 ha)
Tjäderås-Långsjön, sjö i Orsa kommun,  (36,5 ha)
Långsjön (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun,  (1,32 km²)
Långsjön (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (26,9 ha)
Långsjön (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (47,5 ha)
Långsjön (Silvbergs socken, Dalarna, 668810-148110), sjö i Säters kommun,  (19,5 ha)
Långsjön (Stora Skedvi socken, Dalarna), sjö i Säters kommun,  (8,7 ha)
Långsjön (Säters socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Långsjön (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (1,65 km²)
Mellre Långsjön, sjö i Älvdalens kommun,  (33,5 ha)
Nördre Långsjön, sjö i Älvdalens kommun,  (19,1 ha)
Syndre Långsjön, sjö i Älvdalens kommun,  (67,9 ha)
Långsjö, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (1 km²)
Lång, Dalarna, sjö, Leksands kommun,

Gästrikland 
Långsjön (Sundborns socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (1,29 km²)
Långsjön (Hedesunda socken, Gästrikland), sjö i Gävle kommun, 
Långsjön (Torsåkers socken, Gästrikland), sjö i Hofors kommun,  (18,3 ha)
Långsjön (Ockelbo socken, Gästrikland, 673893-155114), sjö i Ockelbo kommun och Sandvikens kommun,  (64,6 ha)
Långsjön (Ockelbo socken, Gästrikland, 674399-155929), sjö i Ockelbo kommun,  (1,21 km²)
Långsjön (Ovansjö socken, Gästrikland), sjö i Sandvikens kommun,  (6,81 ha)
Långsjön (Österfärnebo socken, Gästrikland), sjö i Sandvikens kommun,  (32,8 ha)
Skammor-Långsjön, sjö i Sandvikens kommun,  (5,83 ha)

Hälsingland 
Långsjön (Bollnäs socken, Hälsingland, 676759-151617), sjö i Bollnäs kommun,  (12,3 ha)
Långsjön (Bollnäs socken, Hälsingland, 676895-152265), sjö i Bollnäs kommun, 
Långsjön (Bollnäs socken, Hälsingland, 677054-151451), sjö i Bollnäs kommun,  (30,2 ha)
Långsjön (Bollnäs socken, Hälsingland, 678171-151912), sjö i Bollnäs kommun,  (19,5 ha)
Långsjön (Hanebo socken, Hälsingland, 677331-153619), sjö i Bollnäs kommun,  (19,6 ha)
Långsjön (Hanebo socken, Hälsingland, 678130-153944), sjö i Bollnäs kommun,  (12,5 ha)
Långsjön (Hassela socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun och Nordanstigs kommun,  (45,2 ha)
Långsjöarna (Hälsingtuna socken, Hälsingland, norra), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Långsjöarna (Hälsingtuna socken, Hälsingland, södra), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Långsjön (Idenors socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (27 ha)
Vibod-Långsjön, sjö i Hudiksvalls kommun,  (23,9 ha)
Långsjön (Rogsta socken, Hälsingland, 685662-158411), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Långsjön (Rogsta socken, Hälsingland, 685866-157501), sjö i Hudiksvalls kommun,  (1,63 km²)
Finn-Långsjön, sjö i Härjedalens kommun och Ljusdals kommun,  (22,1 ha)
Gåssjö-Långsjön, sjö i Härjedalens kommun,  (28,3 ha)
Långsjön (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (35,2 ha)
Långsjön (Bergsjö socken, Hälsingland, 686905-155821), sjö i Nordanstigs kommun,  (6,57 ha)
Långsjön (Bergsjö socken, Hälsingland, 686999-155800), sjö i Nordanstigs kommun, 
Långsjön (Bergsjö socken, Hälsingland, 687102-155803), sjö i Nordanstigs kommun, 
Långsjön (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Ockelbo kommun,  (18,4 ha)
Långsjön (Voxna socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (18,4 ha)

Härjedalen 
Långsjön (Hede socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (48,7 ha)
Långsjön (Svegs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (17,1 ha)

Jämtland 
Långsjön (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (5,1 ha)
Långsjön (Fors socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (20,7 ha)
Långsjön (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (11,8 ha)

Medelpad 
 Långsjön, Tuna distrikt – en småort i Tuna socken i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län, 
 Långsjön, Attmars distrikt – en småort i Sundsvalls kommun vid nedanstående sjö. 
Långsjön (Njurunda socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (66,4 ha)
Långsjön, Matfors, sjö öster om Matfors i Sundsvalls kommun,  (1,12 km²)

Ångermanland 
Långsjön (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun,  (46,9 ha)
Långsjön (Säbrå socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (2,67 km²)
Långsjön (Styrnäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (61,6 ha)
Långsjön (Ytterlännäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (24,6 ha)
Långsjön (Eds socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (43,5 ha)
Långsjön (Edsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (14,7 ha)
Långsjön (Graninge socken, Ångermanland, 698167-156929), sjö i Sollefteå kommun,  (39,4 ha)
Långsjön (Graninge socken, Ångermanland, 698546-155935), sjö i Sollefteå kommun,  (1,05 km²)
Långsjön (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (50 ha)
Långsjön (Långsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (2,42 km²)
Långsjön (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (30,4 ha)
Mo-Långsjön, sjö i Sollefteå kommun,  (39,5 ha)
Långsjön (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (57,4 ha)
Långsjön (Grundsunda socken, Ångermanland, 701573-165991), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (9,1 ha)
Långsjön (Grundsunda socken, Ångermanland, 702426-166495), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (14,6 ha)
Långsjön (Grundsunda socken, Ångermanland, 703491-167040), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (18,7 ha)
Långsjön (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (19,6 ha)

Västerbotten 
Långsjön (Bygdeå socken, Västerbotten, 713748-173376), sjö i Robertsfors kommun,  (21,9 ha)
Långsjön (Bygdeå socken, Västerbotten, 713983-172576), sjö i Robertsfors kommun,  (17,1 ha)
Långsjön (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (2,01 km²)
Långsjön (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (6,73 ha)
Långsjön (Lövångers socken, Västerbotten, 715771-177005), sjö i Skellefteå kommun, 
Långsjön (Lövångers socken, Västerbotten, 715958-177141), sjö i Skellefteå kommun,  (22,7 ha)
Långsjön (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (11,1 ha)
Långsjön (Holmöns socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Långsjön (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Långsjön (Vännäs socken, Västerbotten), sjö i Vännäs kommun,

Norrbotten 
Långsjön (Överluleå socken, Norrbotten, 731623-174723), sjö i Bodens kommun,  (2,69 km²)
Långsjön (Överluleå socken, Norrbotten, 732566-176330), sjö i Bodens kommun,  (1,23 km²)
Långsjön (Hortlax socken, Norrbotten, 724072-176605), sjö i Piteå kommun,  (8,94 ha)
Långsjön (Hortlax socken, Norrbotten, 724927-175621), sjö i Piteå kommun,  (14,6 ha)
Inre Långsjön, sjö i Piteå kommun,  (6,33 ha)
Yttre Långsjön, sjö i Piteå kommun,

Lappland 
Långsjön (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (46,9 ha)
Långsjön (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (13,6 ha)
Långsjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (13,2 ha)

Finland 

 Långsjön (sjö i Finland), Österbotten,

Åland 

 Långsjön, Åland, sjö, Finström, 
Långsjö, Åland, sjö i Åland,  (45,78 ha)
Södra Långsjön, sjö i Åland,  (66 ha)

Se även 
Långsjö (olika betydelser)
Långtjärn
Långträsket
Gukkejaure (samiska), 
Gukkesjaure (samiska)
Gukkisträsket (samiska/svenska),  (16,2 ha)
Kukkajaure (samiska)
Kukkesjaure (samiska)
Kukasjärvi (samiska/finska)
Pitkäjärvi (finska)

Noter 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn